Blanche eller Blanch kan syfta på;

 Blanche – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus
 Blanche (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Blanche (teservis) –  en teservis
 Blanchs café – ett tidigare berömt café beläget i en numera riven byggnad på Hamngatan vid Kungsträdgården i Stockholm
 Blancheteatern – en tidigare privatteater belägen i en byggnad på Västra Trädgårdsgatan intill Kungsträdgården i Stockholm
 Blanchs konstsalong – en tidigare konstsalong i Stockholm som grundades av Theodor Blanch 1883
 Galerie Blanche - konstgalleri i Stockholm NE

Personer
 Blanche (namn), –  ett kvinnonamn
 Ellie Delvaux (1999–), belgisk sångerska och låtskrivare, med artistnamn Blanche
 August Blanche (1811–1868),  en svensk författare, dramatiker, journalist, politiker och publicist
 Blanche av Kastilien (1188-1252) , fransk drottning

Blanch
 Theodor Blanch (1835–1911), en tysk-svensk restauratör och konsthandlare

Se även
 Blanchegatan

Efternamn